Южный Анхальт () — община (округ) в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в состав района Анхальт-Биттерфельд.

Численность населения составляет 14098 человек (на 31 декабря 2013 года).

История 
Община была сформирована 1 января 2010 года, путём слияния ранее независимых коммун.

Центром общины стал посёлок Вайсандт-Гёльцау, а бургеймейстером выбран Буркхард Бреш.

Состав 
В состав общины входит 21 коммуна, в составе которых 50 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Районы Саксонии-Анхальт